Fallmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Fallmann (* 1979), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Pascal Fallmann (* 2003), österreichischer Fußballspieler